DSC steht für:

 Debian Social Contract, ein Dokument des Debian-Projekts
 DECT Standard Cipher, einen Verschlüsselungsstandard bei DECT-Schnurlostelefonen
 Deggendorfer SC, einen Eishockeyverein aus Deggendorf
 Deutscher Sportclub oder Deutscher Sport-Club im Namen von Vereinen, zum Beispiel des DSC Arminia Bielefeld und des DSC Wanne-Eickel
 Deutschlandsberger Sportclub, siehe Deutschlandsberger SC
 Differential Scanning Calorimetry, siehe Dynamische Differenzkalorimetrie
 Digital Selective Calling (Digitaler Selektivruf), ein Anrufverfahren im Seefunk
 Digital Still Camera, Digitaler Standbild-Fotoapparat, siehe Digitalkamera
 Display Stream Compression, verlustbehaftetes Kompressionsverfahren für Videoinhalte, siehe DisplayPort #Display Stream Compression
 Distinguished Service Cross, eine militärische Auszeichnung
 Dollar Shave Club, US-amerikanisches Versandhandelsunternehmen für Körperpflegeprodukte
 DSC 1898, siehe Dresdner SC
 DSC 99, siehe Düsseldorfer SC 99
 Dye-sensitized solar cell (DSC oder auch DSSC), siehe Grätzel-Zelle
 Star Trek: Discovery, die sechste Realfilm-Fernsehserie im Star-Trek-Universum
 Dutch Swing College Band
 Dschang Airport (IATA-Code), Flughafen von Dschang, Region Ouest in Kamerun

D.Sc. steht für:
 Doctor of Science, ein Doktor-Titel im angelsächsischen Wissenschaftsbetrieb

Abkürzung